Glass es un nombre que puede referirse a alguno de los artículos siguientes:

Personas
 Charles Edward Glass, botánico estadounidense;
 Philip Glass, compositor estadounidense de música minimalista;
 Stephen Glass, periodista de la revista estadounidense The New Republic.

Personajes
 Mr. Glass, alias de Elijah Price, personaje ficticio de las películas El protegido y Glass.